Die Parlamentswahlen in Gambia 1966 fanden im westafrikanischen Staat Gambia am 26. Mai 1966 statt. Diese Wahlen (auch: Allgemeine Wahlen) waren für 32 gewählte Sitze im Repräsentantenhaus ().

Die People’s Progressive Party (PPP) konnte drei Viertel der Sitze erreichen. Zweitstärkste Kraft wurde die United Party (UP).

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde zum dritten Mal das Repräsentantenhaus () gewählt. Das Repräsentantenhaus hatte insgesamt 40 Mitglieder, von denen 32 in einer Direktwahl gewählt wurden. Acht weitere Mitglieder wurden von den Häuptlingen ernannt.

Die Anzahl der Wahlkreise wurde gegenüber der Wahl 1962 wurde nicht verändert, lediglich die Einteilung wurde verändert. Die Änderungen im Einzelnen:

 In der Verwaltungseinheit Bathurst (der ehemalige Name von Banjul) wurden die Wahlkreise ‚New Town East‘, ‚New Town West‘, ‚Joloff/Portuguese Town‘, ‚Soldier Town‘ und ‚Half Die‘ neu als ‚Bathurst North‘, ‚Bathurst Central‘ und ‚Bathurst South‘ gegliedert
 In der Verwaltungseinheit Brikama (vormals Western) wurden die Wahlkreise ‚Eastern Kombo‘ und ‚Western Kombo‘ neu als ‚Northern Kombo‘, ‚Southern Kombo‘ und ‚Eastern Kombo‘ gegliedert.
 In der Verwaltungseinheit Lower River wurde in einer South Bank (Mansa Konko) und einer North Bank (Kerewan) geteilt. Zur Verwaltungseinheit Mansa Konko gehören nun die Wahlkreise ‚Eastern Kiang‘, ‚Western Kiang‘, ‚Eastern Jarra‘ und ‚Western Jarra‘ und zur Verwaltungseinheit Kerewan die Wahlkreise ‚Sabach Sanjal‘, ‚Illiassa‘, ‚Central Baddibu‘, ‚Lower Baddibu‘, ‚Niumi‘ und ‚Jokadu‘.

Wahlvorbereitung 
Wegen politische Differenzen zwischen Ibrahima Momodou Garba-Jahumpa und John Colley Faye hatte sich die Democratic Congress Alliance vor den Wahlen aufgelöst, Garba-Jahumpa setzte seinen Weg in die neu gegründete Gambia Congress Party (GCP) fort, der Rest der DCA ging 1965 in die PPP auf.

In den 32 Wahlkreisen traten 67 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die PPP mit 32 Kandidaten in jedem Wahlkreis an. Herausgefordert wurde sie von 28 Kandidaten der UP und 1 Kandidaten der GCA. Weiter gab es bei dieser Wahl sechs Kandidaten, die keiner Partei angehörten.

Die GCP ging mit der UP eine Koalition ein, so dass elf der 28 Kandidaten der UP von beiden Parteien unterstützt wurden.

Wahlausgang 

Es wurden 124.492 gültige Stimmen abgegebenen.

Bei der Wahl gewannen die PPP 24 und die UP 7 Sitze, die GCP konnte einen Sitz gewinnen.

Wahlergebnis nach Partei

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete

Nachwahlen

Sabach Sanjal 196? 
Nachdem die UP Berufung gegen den Gewinner des Wahlkreises Sabach Sanjal Yusupha S. Samba (PPP) eingereicht hatte, wurde im Oktober 196? eine Nachwahl durchgeführt. Den Wahlkreis gewann Yusupha S. Samba (PPP).

Western Kiang 1968 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Western Kiang, Amang S. Kanyi (PPP), verstorben war, wurden im Oktober 1968 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Einziger Kandidat war der zuvor bei der Wahl 1966 im Wahlkreis Serekunda unterlegene Howsoon O. Semega-Janneh (PPP), damit gewann er den Wahlkreis widerstandslos.

Lower Fulladu West 1969 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Lower Fulladu West, Paul L. Baldeh (PPP), 1968 verstorben war, wurden im Februar 1969 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Abdul M’Ballow (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Wuli 1969 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Wuli, Bangally Singhateh (PPP), inhaftiert worden war, wurden im März 1969 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Della Singhateh (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Eastern Kombo 1970 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Eastern Kombo, Dawda Jawara (PPP), zum Präsidenten ernannt worden war, wurden im Juli 1970 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Einziger Kandidat war Lamin K. Jabang (PPP), damit gewann er den Wahlkreis widerstandslos.

Upper Fulladu West 1970 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Upper Fulladu West, Numukunda M. Darbo (UP), inhaftiert worden war, wurden im Oktober 1970 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Kebba K. Jawara (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Saloum 1971 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Saloum, Ebrima D. N’Jie (UP), Ende 1970 verstorben war, wurden im Januar 1971 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Kebba A. Bayo (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Jokadu 1971 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Jokadu, Kebba C.A. Kah (PPP), inhaftiert worden war, wurden im März 1971 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Maja O. Sonko (parteilos) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Einzelnachweise 

Gambia Parlament
1966